Tyrkiet Rundt 2018 var den 54. udgave af landevejscykelløbet Tyrkiet Rundt. Løbet foregik i perioden 9. til 14. oktober 2018. Løbet var en del af UCI World Tour 2018. Den samlede vinder af løbet blev spanske Eduard Prades fra Euskadi-Murias.

Ryttere og hold

Danske ryttere 
 Mads Würtz Schmidt kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Sprintkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
UCI World Tour 2018